Лінкі Бошофф і Ілана Клосс були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі, оскільки Бошофф завершила професійну кар'єру, а Клосс повернулася у World TeamTennis.
Гелена Анліот і Гелле Спарре-Viragh здобули титул, у фіналі перемігши пару Барбара Геллквіст і Шейла Макінерні з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1978